El topónimo Cusseta puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Cusseta, un pueblo en el estado de Alabama.
 Cusseta, una ciudad en el estado de Georgia.